Reugny (Allier), municipi al departament de l'Alier (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Reugny (Indre i Loira), municipi al departament d'Indre i Loira (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Frasnay-Reugny, municipi al departament del Nièvre (regió de Borgonya - Franc Comtat)